Fenyvesi Judit (1923–2005) szociális testvér
Fenyvesi Judit (1985) labdarúgó